

Geografia

Doddington (Cambridgeshire)
Doddington (Cheshire)
Doddington (Kent)
Doddington (Lincolnshire)
Doddington (Northumberland)

Pagine correlate 
Dodington